Lodge är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 David Lodge
 Henry Cabot Lodge, flera personer
 Henry Cabot Lodge den yngre
 Henry Cabot Lodge den äldre
 John Davis Lodge
 Oliver Joseph Lodge
 Thomas Lodge

Engelska efternamn